Seznam měst a obcí v okrese Bruntál podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

 
Seznamy sídel v Česku